Prva HNL 2011-12  var den 21. udgave af det kroatiske mesterskab i fodbold siden  etableringen i 1992.  Turneringen  blev afviklet fra 23. juli, 2011 og  blev afsluttet i 12. maj, 2012.

GNK Dinamo Zagreb vandt deres 14. kroatiske mesterskab.

Tabel

1:Karlovac blev fratrukket et point, fordi de ikke mødte op til en kamp mod Rijeka
2:NK Varaždin fratrukket et point, fordi de ikke mødte op til kamp med Rijeka pga. suspension.
3:NK Varaždin blev suspenderet efter 24. spillerunde og taber dømt i de resterende kampe

Målscorer 
Pr. 12. maj, 2012; Kilde: Prva-HNL  
15 mål
 Fatos Bećiraj (Dinamo Zagreb)

12 mål
 Ante Vukušić (Hajduk Split)

10 mål
 Ivan Krstanović (Dinamo Zagreb)
 Ivan Santini (Zadar)

9 mål
 Damir Kreilach (Rijeka)

8 mål
 Stipe Bačelić-Grgić (Šibenik, Istra 1961)
 Mladen Bartolović (Cibalia)
 Duje Čop (RNK Split)
 Sandi Križman (Rijeka, Istra 1961)
 Marin Tomasov (Hajduk Split)

Fodboldsæson 2011-12
Fodbold i Kroatien